Niermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Niermeyer (* 1965), deutsche Theaterregisseurin und Theaterintendantin
 Jan Frederik Niermeyer (1907–1965), niederländischer Historiker